Wernersee steht für zwei Seen in Deutschland: 

 Wernersee in Baden-Württemberg, siehe Queen-Auguste-Victoria-Park 
 Wernersee in Berlin, siehe Wernerbad